Pets steht für:

 Originaltitel von Animal Women – Animalische Frauen, US-amerikanischer Spielfilm von Raphael Nussbaum  aus dem Jahr 1973
 Pets (2002), südafrikanisch-britischer Spielfilm von David Lister aus dem Jahr 2002
 Pets (2016), US-amerikanischer Animationsfilm von Chris Renaud und Yarrow Cheney aus dem Jahr 2016
 ein Erweiterungspack für das Computerspiel Die Sims 2

Die Abkürzung PETS steht für:

 Percutaneous Epiphyseodesis Using Transphyseal Screws, ein chirurgisches Verfahren, siehe Epiphyseodese
 Pet Travel Scheme, eine zuerst in Großbritannien umgesetzte Reisebestimmung für Heimtiere, siehe Heimtierausweis
 Public English Test System, ein in China angewandter englischer Sprachtest

Siehe auch:

 PET
 Petz
 Päts

Abkürzung